Moonshadow – singolo di Cat Stevens del 1970
 Moonshadow – album dei Labelle del 1972
 Moonshadow – videogioco del 1990 della Idea
 Moonshadow – videogioco del 1988 della Gamebusters (titolo preliminare)
 Moonshadow – romanzo di Angela Carter del 1982
 Moonshadow – romanzo di A. J. Mayers del 2012
 Moonshadow – miniserie a fumetti di J. M. DeMatteis